Supercoppa italiana 1999 byl dvanáctý ročník soutěže o trofej Supercoppa italiana, tedy o italský fotbalový Superpohár. Střetly se v něm týmy Milán AC jakožto vítěz Serie A ze sezony 1998/99 a celek Parma AC, který se ve stejné sezoně (tj. 1998/99) stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia.

Zápas se odehrál 21. srpna 1999 v italském městě Milán na Stadio Giuseppe Meazza. Zápas vyhrál a prvně získal tuhle trofej klub Parma AC.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy AC Milán
Zápasy Parmy
Fotbal v Itálii v roce 1999